El chotacabras del Ruwenzori (Caprimulgus ruwenzorii)  es una especie de ave caprimulgiforme de la familia Caprimulgidae propia de las montañas del África oriental y central.

Referencias

Enlaces externos 

ruwenzorii
Aves de África
Animales descritos en 1908